Križ - geometrijski lik koji se sastoji od dvije crte ili pruge koje se sijeku pod kutom od 90°
Križ (kršćanstvo) - simbol kršćanstva
Križ (glasilo Velikoga križarskog bratstva)
Naselja u Hrvatskoj:
 Križ (općina), naselje i općina u Zagrebačkoj županiji
 Križ Brdovečki, naselje u općini Marija Gorica
 Križ Hrastovački, gradsko naselje Petrinje
 Križ Kamenica, naselje u općini Brinje
 Križ Koranski, naselje u općini Barilović
 Sveti Križ Začretje, naselje i općina u Krapinsko-zagorskoj županiji